Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 470 dans le monde.

 Route fédérale 470 en Allemagne
 BR-470 au Brésil
 Route 470 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 470 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 470 en France